Osteen ist der Familienname folgender Personen:

 Joel Osteen (* 1963), US-amerikanischer Unternehmer, Motivationstrainer, Buchautor sowie Prediger der Lakewood Church in Houston, Texas
 John Osteen (1921–1999), US-amerikanischer Pfarrer und Gründer der Lakewood Church
 Victoria Osteen (* 1961), US-amerikanische Unternehmerin, Motivationstrainerin und Co-Predigerin der Lakewood Church in Houston, Texas